Ženská dvouhra Hungarian Ladies Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Van Uytvancková.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala 19letou českou turnajovou osmičku Markétu Vondroušovou po třísetovém průběhu 1–6, 7–5 a 6–2. Češka ztratila od vedení 6–1 a 5–4 sedm gamů v řadě a do utkání se již nevrátila. V probíhající sezóně si Van Uytvancková připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první obhájený. Na túře vyhrála všechny tři finálové duely ve dvouhře.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2019